Soria Moria kan syfta på:

 Soria Moria slott – en norsk saga
 Soria Moria-erklæringen – ett politiskt manifest som låg till grund för regeringen Stoltenberg II:s politik
 Soria Moria (musikalbum) – ett musikfonogram av Sissel Kyrkjebø
 Soria Moria (TV-serie) – en norsk TV-serie som gick på NRK 2000 och 2001
 Soria Moria Slott – ett musikalbum med norska musikgruppen Dismal Euphony